Павел Климов:

* Климов, Павел Дмитриевич (1920—1992) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Климов, Павел Юрьевич (род. 1951) — российский военный и политический деятель, Глава города Долгопрудного Московской области (с 1996 по 2000 гг.).